B 170 bezeichnet:
 die Bundesstraße 170 in Deutschland
 die Brixentalstraße in Österreich
 den Stocznia Szczecińska B-170, einen Schiffstyp der Stettiner Werft

Abkürzung